Sozialamt steht für:

 Sozialamt (Deutschland), umgangssprachlich für eine Behörde, die für die Aufgaben der Sozialhilfe zuständig ist
 entsprechende kantonale und lokale Ämter in der Schweiz, siehe Sozialhilfe (Schweiz)

Siehe auch